Всеобщие выборы в Эквадоре проходили 5 июня 1960 года. В результате победу одержал Хосе Мария Веласко Ибарра от Национальной федерации веласкистов, получив 48,2 % голосов. Веласко Ибарра вступил в должность 1 сентября 1960 года.

Избирательная кампания 
Выборы 1960 года стали последние выборы, проходившие в соответствии с Конституцией 1946 года. Кандидатами были Хосе Мария Веласко Ибарра от «веласкистов», Гало Пласа Лассо от либералов, Антонио Парра Веласко от левых и Соединения народных сил и Гонсало Кордеро Креспо от правых.

Результаты

Президентские выборы 
Хосе Мария Веласко Ибарра одержал победу, набрав 369 461 голос. Пласа получил 179 705 голосов; Кордеро Креспо 172 117 голосов, а Парра Веласко — 45 822 голоса. Веласко Ибарра стал президентом в четвёртый раз, вступив в должность 1 сентября 1960 года.

Примечания 

Эквадор
Выборы в Эквадоре
1960 год в Эквадоре
Июнь 1960 года